

Letteratura
La donna e il burattino (La femme et le pantin), romanzo del 1898 di Pierre Louÿs.

Cinema
Conchita (La femme et le pantin), film francese del 1929 diretto da Jacques de Baroncelli.
Femmina (La femme et le pantin), film franco-italiano del 1959 diretto da Julien Duvivier.

Televisione
La femme et le pantin, film per la televisione spagnolo e francese del 1992 diretto da Mario Camus.
La femme et le pantin, film per la televisione francese del 2007 diretto da Alain Schwartzstein.

en:The Woman and the Puppet